Twierdzenie o punkcie stałym – każde twierdzenie mówiące, że jakaś funkcja działająca wewnątrz zbioru (inaczej działanie jednoargumentowe; ƒ: X → X) ma własność punktu stałego, tzn. w jej dziedzinie istnieje argument x0 ∈ X taki, że ƒ(x0) = x0. Twierdzenia tego typu pojawiają się między innymi w analizie i topologii. Przykłady takich twierdzeń:
 twierdzenie Atiyaha–Botta
 twierdzenie Banacha
 twierdzenie Bourbakiego–Witta
 twierdzenie Brouwera
 twierdzenie Kakutaniego
 twierdzenie Knastera–Tarskiego
 twierdzenie Lefschetza
 twierdzenie Markowa–Kakutaniego
 twierdzenie Nielsena
 twierdzenie Rylla-Nardzewskiego
 twierdzenie Schaudera

Przypisy 

O punkcie stałym